Munda kan avse:

 Munda (djur) – ett släkte av insekter
 Slaget vid Munda – det sista, och avgörande, slaget under Caesars inbördeskrig
 Mundaspråk – en gren av den austroasiatiska språkfamiljen i Indien
 Mundafolket – ett Adivasifolk i östra Indien och delar av Bangladesh
 Mundarispråk – en medlem av språkfamiljen Munda, talas av Mundafolket
 Slaget vid Munda Point – utspelades under andra världskriget

Personer
 Munda (Hoysala) – en tidig ledare av Hoysala från Malnad Karnataka
 Birsa Munda (1875–1900) – en ledare av Mundafolket
 Arjun Munda (född 1968) – tidigare ledare i delstaten Jharkhand i Indien

Geografi

Australien 

 Munda (sjö), South Australia,

Salomonöarna 

 Munda (vattendrag i Salomonöarna, lat -8,33, long 157,83), 
 Munda (kommun), Western Province, 
 Munda (ort), 
 Munda (flygplats), 
 Munda (Salomonöarna) – den största bosättningen på ön New Georgia i Västprovinsen i Salomonöarna 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar